Отель «Паради́зо» — адаптации пьесы Жоржа Фейдо и Мориса Девайера  (1894): 
 «» — фильм Питера Гленвилля с участием Джины Лоллобриджиды (Великобритания, 1966).
 «Отель „Парадизо“» — фильм Эдриена Эдмондсона (Великобритания, 1999).